Gould steht für:
 Gould (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gould-Jacobs Reaktion, Namensreaktion der Organischen Chemie

Gould steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gould (Arkansas)
 Gould (Colorado)
 Gould (Ohio)
 Gould (Oklahoma)
 Gould (Rhode Island)
 Gould (West Virginia)
 Gould City (Michigan)
 Gould City (Washington)
 Gould Landing, Maine
 Gould Park, Ohio
 Gould Township (Arkansas)
 Gould Township (Minnesota)

Gould steht für kosmische Objekte:
 Gould (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Gouldscher Gürtel, Anordnung von jungen Sternen, Sternentstehungsgebieten und Dunkelwolken

Gould steht für geografische Objekte:
 Gould Bay, Bucht im Weddell-Meer, Antarktis
 Gould-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Gould-Inseln, Inselgruppe vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Gould Knoll, Hügel auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Gould-Küste Küstenabschnitt des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Gould-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika
 Gould Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Gould Spur, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Mount Gould
 Goulds
 Goold
 Gold (Begriffsklärung)